Drnovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten: 
 Drnovice (okres Blansko)
 Drnovice (okres Vyškov)
 Drnovice (okres Zlín)